Kurt Thomas (1896-1943), Duits militair leider tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 Kurt Thomas (1904-1973), Duits componist en dirigent.
 Kurt Thomas (1956-2020), Amerikaans turner, Olympisch kampioen en acteur
 Kurt Thomas (1972), Amerikaans basketballer